Gelso steht für:
Matthew Phillip Gelso (* 1988), US-Skilangläufer
Gelso (Ragusa) Ortsteil von Ragusa
Gelso M, Kleinserie von Tankern